Burg Friedewald steht für:

 Wasserburg Friedewald (Hessen), Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 Schloss Friedewald, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz, siehe Friedewald (Westerwald) #Schloss Friedewald

Siehe auch:
 Burg Friedewalde (Petershagen), Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen